Wernhardsberg ist der Ortsname von

 Wernhardsberg (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern
 Wernhardsberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern